Sicart est un nom de famille porté notamment par :
 Benoît Sicart (1990-),  joueur de rugby à XV français ;
 Bernart Sicart (vers 1230-?), troubadour languedocien ;
 Julien Sicart, ingénieur du son français.